

Carriera

Club 
Esordisce tra i professionisti con la maglia del , squadra della sua città natia, rimanendovi fino al 4 gennaio 2016, quando viene acquistato a titolo definitivo dal . Con la formazione bianco-nera disputa 5 stagioni e mezzo.

Il 2 febbraio 2022, si trasferisce a titolo definitivo per 125.000 euro allo .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 agosto 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Sheriff Tiraspol: 2021-2022

 
Sheriff Tiraspol: 2021-2022

Collegamenti esterni